Die 2. Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen wurde vom 9. bis 15. Mai 1999 in Borlänge in Schweden ausgetragen.

Finnland bezwang die Schweiz im Finale mit 3:1 und gewann ihren ersten Weltmeistertitel. Bronze ging an Schweden.

Gruppenspiele

Gruppe A 

Russland zog seine Teilnahme zurück und spielt damit bei der Unihockey-Weltmeisterschaft 2001 in der B-Division.

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten;

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 Resultate bei floorball.org

1999
Unihockey 1999
Unihockeywettbewerb in Schweden
Sportveranstaltung in Borlänge
Weltmeisterschaft 1999